Salterello – parte mobile del clavicembalo che collega la tastiera alle corde
 Salterello – formaggio piccante originario del Friuli
 Salterello – rete da pesca per la posta fissa
 Salterello – dispositivo o gioco per effettuare salti